Prace peut désigner :

Toponymes

Prace, un village de la powiat de Maków, dans la voïvodie de Mazovie

Prace, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud.

Acronymes 
 Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE), une association européenne consacrée à l'informatique haute performance ou calcul intensif (HPC)

Homonymie de toponyme